Код АТХ-B ()  «Препараты, влияющие на кровотворение и кровь» — раздел система буквенно-цифровых кодов Анатомо-терапевтическо-химической классификации, разработанных Всемирной организацией здравоохранения для классификации лекарств и других медицинских продуктов.

Коды для применения в ветеринарии (ATCvet коды) могут быть созданы путём добавления буквы Q в передней части человеческого Код ATC: QB.

Из-за различных национальных особенностей в классификацию АТС могут включаться дополнительные коды, которые отсутствуют в этом списке, который составлен Всемирной организацией здравоохранения.

 АТХ код B01 — Антикоагулянты
 АТХ код B02 — Гемостатические препараты
 АТХ код B03 — Антианемические препараты
 АТХ код B05 — Плазмозамещающие и перфузионные растворы
 АТХ код B06 — Прочие гематологические препараты

Примечания 

Коды АТХ